Александрийский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — станица Александрийская.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 станица Александрийская
 село (аул) Сангиши

Население

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана